Stecyk est un patronyme pouvant désigner :

Patronyme
 (né en 1950), artiste et photojournaliste américain
Irène Stecyk (née en 1937), écrivaine et poète belge
Władysław Stecyk (né en 1951), lutteur olympique polonais

Homonymie de patronyme